Ел Ногалар има више значења:

 Ел Ногалар (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногалар, Ла Пита (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалар (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалар, Лас Латас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалар (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику